LDV steht als Abkürzung für:

 Laser-Doppler-Velozimetrie, siehe Laser-Doppler-Anemometrie und Laser surface velocimeter
 Laser-Doppler-Vibrometer, Messgerät für die Schwingschnelle eines Objekts
 Leyland DAF Vans, siehe LDV Limited
 Local Defence Volunteers, britische Heimwehr im Zweiten Weltkrieg
 Militärflugplatz Landivisiau im Westen Frankreichs (IATA-Code)

LDV